

Аспара — село, Меркенський район, Жамбильська область
 Аспара — станційне селище, Шуський район, Жамбильська область

Див. також 
 Аспаринський сільський округ